IV liga, grupa opolska, sezon 2014/2015 – 7. edycja rozgrywek piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008 roku. Udział brało 18 drużyn z województwa opolskiego, grając systemem kołowym, w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Sezon ligowy rozpoczął się 9 sierpnia 2014 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały 20 czerwca 2015 roku. Opiekunem ligi był Opolski Związek Piłki Nożnej.

Drużyny 
W grupie opolskiej IV ligi występowało 18 zespołów z województwa opolskiego. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do III ligi opolsko-śląskiej.

|

|}
Objaśnienia:

Rozgrywki

Tabela 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Lider kolejka po kolejce

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrz sezonu 2014/2015: LZS Piotrówka

Awans do III ligi: LZS Piotrówka

Spadek do klasy okręgowej: Racławia Racławice Śląskie, Victoria Chróścice, Orzeł Źlinice, Piast Strzelce Opolskie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opolski Związek Piłki Nożnej

IV liga polska w piłce nożnej (2014/2015)